Ivančna Gorica (gemeente)
 Ivančna Gorica (plaats)